Лобановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Лобановская волость (Чериковский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Лобановская волость (Бронницкий уезд) — в составе Московской губернии
 Лобановская волость (Ефремовский уезд) — в составе Тульской губернии
 Лобановская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии